Colard ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Colard (1857–1916), österreich-ungarischer General der Infanterie
 Jean-Max Colard (* 1968), französischer Kurator, Kunstkritiker und Literaturwissenschaftler
 Thibault Colard (* 1992), französischer Ruderer